Sozina steht für:
 eine Siedlung in der Gemeinde Bar in Montenegro, siehe Sozina (Bar)